Железнодорожная улица — улица Щербинки, Новомосковский административный округ Москвы.

Название 
Улица носит свое название в связи с близостью расположения железнодорожной ветки Курского направления Московской железной дороги.

Описание 
Железнодорожная начинается улица от пересечения с улицей 40 лет Октября у станции Щербинка и проходит на юг вдоль Курского направления МЖД и параллельно Пушкинской улице. Чуть дальше начинается эстакада, проходящая над самой улицей и над железной дорогой и дающая начало Остафьевскому шоссе к западу от неё. Затем к улице слева примыкает Юбилейная улица, чуть дальше — конец Театральной улицы. После этого Железнодорожная улица поворачивает на юго-восток, где к ней слева примыкает начало Театральной улицы и Спортивная улица. Заканчивается улица на пересечении с щербинским Симферопольским шоссе, где она переходит в Обводную дорогу, соединяющуюся с трассой М-2 «Крым».

Нумерация домов по улице идет со стороны улицы 40 лет Октября.

На улице действует двухстороннее движение на всём протяжении, за исключением участка с односторонним движением от эстакады к Остафьевскому шоссе до Юбилейной улицы.

Примечательные здания и сооружения 
 Елизаветинский храм (Железнодорожная улица, владение 15).
 Церковь иконы Всецарица (Железнодорожная улица, владение 15, строение 1).
 Дворец культуры городского округа Щербинка (Театральная улица, дом 1А). Здание было построено в 1954 году, в стиле «сталинского ампира». Ремонт здания был выполнен в 2015 году и приурочен к празднованию 40-летнего юбилея городского округа Щербинка.
 Администрация городского округа Щербинка Новомосковского административного округа (НАО) (Железнодорожная улица, дом 4).
 Памятник Воину-освободителю времен Великой Отечественной войны (рядом со сквером Памяти между Театральной и Железнодорожной улицами). В 2015 году началась масштабная реконструкция территории, прилегающей к Дворцу культуры городского округа Щербинка. Существующий памятник Воину-освободителю перед зданием Дворца культуры подлежал демонтажу и реставрации. В результате работ памятник был отреставрирован и перенесен на новое место — недалеко от прежнего в сквер Памяти. На новом месте памятник Воину-освободителю размещен на модернизированном постаменте и дополнен мемориальными досками. Мемориальные доски содержат имена и увековечивают память 264 жителей, отправившихся на фронта Великой Отечественной войны из деревни Щербинка. Торжественное открытие памятника состоялось в День Победы 9 мая 2015 года.
 Сквер памяти Великой победы (между Театральной и Железнодорожной улицами).

Транспорт 
По улице проходят автобусные маршруты № 860, № 864 и № 1021, а также осуществляется движение маршрутного такси № 548.

Примечания 

Улицы Москвы
Поселение Щербинка